

Sigle 
 Young Buck – rapper statunitense

Chimica 
 Yb – simbolo chimico dell'itterbio

Informatica 
 yb – simbolo dello yoctobit
 Yb – simbolo dello yottabit
 yB – simbolo dello yoctobyte
 YB – simbolo dello yottabyte

Musica 
 YB – album discografico di Young Buck del 2004

Sport 
 YB – abbreviazione per la società sportiva svizzera

Altro 
 yb – abbreviazione comunemente usata per yoctobar (il simbolo corretto è ybar) 
 Yb – abbreviazione comunemente usata per yottabar (il simbolo corretto è Ybar) 
 YB – targa automobilistica di Atene (Grecia)

Altri progetti